Неккарбишофсхайм () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Карлсруэ. Входит в состав района Рейн-Неккар.  Население составляет 3863 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,41 км². Официальный код  —  08 2 26 055.

Через город протекает река Кребсбах.

Города-побратимы 
  Ла-Шапель-Сен-Люк (Франция, с 1971)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга